Henry Dundas (1742-1811) – brytyjski prawnik i polityk szkockiego pochodzenia
 Henry Dundas (1801–1876) – brytyjski wojskowy
 Henry Dundas (1873–1935)
 Henry Dundas (1909–1971)